Ба́йба Бе́ндика (; ) — латвийская биатлонистка и лыжница. Первая в истории женского латвийского биатлона чемпионка Европы 2021 года.

Карьера 
С 4 лет занималась лыжными гонками, спортивным ориентированием и футболом. Биатлоном начала заниматься в 2000 году, первым тренером был Юрис Стипниекс, затем тренировалась под руководством Валдиса Берзиньша. Окончила Розульскую начальную школу, Цесискую государственную гимназию, Видземское высшее учебное заведение. В настоящее время тренируется под руководством Илмарса Брициса и Виталия Урбановича. За национальную сборную на Кубке мира дебютировала в 2011 году.

В первое время Бендика показывала скромные результаты, не всегда отбираясь на Кубок мира. В 2012 году биатлонистка дебютировала на Чемпионате мира в немецком Рупольдинге, однако там латышка занимала места в конце первой сотни. Резкий рост результатов биатлонистки произошёл в сезоне 2015/2016. Добившись прогресса в скорости и в точности стрельбы, она смогла показать достойный результат. На этапе Кубка мира канадском Кэнморе спортсменка не только смогла набрать свои первые зачетные очки, но и войти в пятерку лучших в спринте. Благодаря этому Бендика попала на цветочную церемонию и показала лучший результат на Кубке мира в истории женского биатлона своей страны. Данный результат биатлонистка затем подкрепила двумя попаданиями в двадцатку лучших на этапе в американском Преск-Айле. 

В сезоне 2018/19 заняла 47-е место в общем зачёте, что является лучшим результатом за четыре сезона. Наилучшего результата биатлонистка достигла в индивидуальной женской гонке на 15 км в Поклюке, где заняла пятое место.

29 января 2021 года в спринтерской гонке в рамках чемпионата Европы в польском городе Душники-Здруй Бендика завоевала золотую медаль.

Участвовала в лыжных гонках на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в Обертсдорфе. 24 февраля заняла первое место в квалификации к гонке на 10 км свободным стилем, которая пройдёт 2 марта.

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Примечания 

Лыжники Латвии
Биатлонисты Латвии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Европы по биатлону
Спортсмены нескольких видов спорта